Les Marzulli sont une famille d'artistes italiens dont les membres sont :
 Michele Marzulli (Bari, 1908 – Rome, 1991), peintre et poète ; 
 Rosa Tosches Marzulli - femme de Michele Marzulli - (Regalbuto, 1907 - Rome, 1990), peintre ;
 Guido Marzulli - fils de Michele Marzulli - (Bari, 1943 – ), peintre. 

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien